Hrvatska:
 Trepča (Gvozd), naselje u općini Gvozd
 Trepča (pritoka Kupe)

Crna Gora:
 Trepča (Andrijevica, Crna Gora), naselje u općini Andrijevica, Crna Gora

Kosovo:
 Trepča (rudnik), rudnik na Kosovu
 KF Trepça Kosovska Mitrovica, nogometni klub Albanaca iz Kosovske Mitrovice
 KF Trepça'89 Kosovska Mitrovica
 FK Trepča Sjeverna Kosovska Mitrovica, nogometni klub Srba iz Sjeverne Kosovske Mitrovice